Кижани — село в Ботлихском районе Дагестана. 

Образует сельское поселение село Кижани как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 15 км к северо-востоку от села Ботлих.

Население

История 
В 1947 году населенный пункт ликвидирован, а население переселено на территорию Веденского района. Восстановлено в 1958 году в связи с возвращением жителей.
В 1970 году село разрушено землетрясением, большая часть жителей переселена в село Тухчар Новолакского района.

Примечания 

Населённые пункты Ботлихского района
Муниципальные образования Ботлихского района
Сельские поселения Дагестана